Комплемента́рность (взаимодополнение):

 Комплементарность в химии, молекулярной биологии и генетике — взаимное соответствие молекул биополимеров или их фрагментов, обеспечивающее образование связей между пространственно-взаимодополняющими (комплементарными) фрагментами молекул или их структурных фрагментов вследствие супрамолекулярных взаимодействий.
 В философии комплементарными называют несходные или даже противоположные теории, концепции, модели и точки зрения, отражающие различные взгляды на действительность.
 Комплементарность в генетике — форма взаимодействия неаллельных генов, при котором одновременное действие нескольких доминантных генов дает новый признак.
 Комплементарные блага (комплементы) — это несколько товаров (два и более), которые дополняют друг друга и потребляются одновременно. Примерами таких товаров могут служить: автомобиль и бензин; компьютер, монитор, клавиатура и мышка; подушка и одеяло.
 Комплементарность в электронике — точное соответствие параметров между взаимодополняющими сериями электронных приборов различных типов проводимости (например, PNP к NPN). Пример: комплементарная пара транзисторов; комплементарная МОП-логика (см. также: Схемотехника).